Az eltüsszentett birodalom, Török Tamás 1953-ban megjelent mesejátéka
 Az eltüsszentett birodalom, 1956-ban bemutatott magyar játékfilm Banovich Tamás rendezésében.
 Az eltüsszentett birodalom, 1985-ben bemutatott magyar tévéfilm Madaras József rendezésében.